Ранковце — топоним:
 Ранковце — община в Республике Македонии;
 Ранковце — село в Македонии, центр общины Ранковце;
 Ранковце — село в Македонии, община Липково;
 Ранковце — село в Словакии.